L'Homme sans ombre est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Homme sans ombre ou Hollow Man, film américain de Paul Verhoeven (2000) ;
 L'Homme sans ombre, film d'animation suisse de Georges Schwizgebel (2004).